Гости́ный двор — традиционное название длинных торговых рядов, обычно двухэтажных, иногда трёхэтажных, на Руси. Сохранившиеся до нашего времени Гостиные дворы обычно построены в стиле классицизма в XVIII или XIX веках, зачастую занимая городской квартал.

Не сохранившиеся до настоящего времени объекты в списке выделены курсивом.

Латвия 
 Гостиный двор в Риге

Россия 

 Гостиный двор в Архангельске
 Гостиный двор в Великом Новгороде
 Гостиный двор в Ейске
 Гостиный двор в Екатеринбурге
 Гостиный двор в Иркутске
 Гостиный двор в Ишимбае
 Гостиный двор в Казани
 Гостиный двор в Калуге
 Гостиный двор в Костроме
 Гостиный двор в Красноярске
 В Кунгуре:
 Гостиный двор
 Малый Гостиный двор
 Гостиный двор в Новой Ладоге
 В Москве:
 Новый Гостиный двор
 Старый Гостиный двор
 Гостиный двор в Нижнем Новгороде
 Гостиный двор в Оренбурге
 Гостиный двор в Пскове
 Гостиный двор в Ростове
 В Рязани:
 Гостиный двор на Астраханской улице
 Гостиный двор на площади Ленина
 В Санкт-Петербурге:
 Большой Гостиный двор на Невском проспекте
 Малый Гостиный двор на набережной канала Грибоедова
 Измайловский Гостиный двор
 Новобиржевой Гостиный двор
 Апраксин двор
 Успенский двор
 Никольский рынок
 Гостиный двор (Васильевский остров) на Васильевском острове
 Гостиный двор в Кронштадте
 Гостиный двор в Пушкине
 Гостиный двор в Перми
 В Саратове:
 Новый Гостиный двор
 Старый Гостиный двор
 Гостиный двор в Серпухове
 Гостиный двор в Смоленске
 Гостиный двор в Суздале
 Гостиный двор в Твери
 Гостиный двор в Тобольске
 Гостиный двор в Тюмени
 Гостиный двор в Улан-Удэ
 Гостиный двор в Уфе
 Гостиный двор в Шлиссельбурге
 Гостиный двор в Шуе
 Гостиный двор в Ярославле

Украина 
 Гостиный двор в Киеве

Казахстан 
 Гостиный двор — прежнее название рынка «Зелёный базар» в Алма-Ате.

См. также 
 Гостиный двор — станция метро в Санкт-Петербурге
 Гостиная
 Гостинный